Teodoros Pangalos (1878-1952) − grecki wojskowy i polityk
 Teodoros Pangalos (ur. 1938) − grecki polityk